Pollex ist

 der lateinische Begriff für den Daumen

Pollex ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Pollex (1898–1987), deutscher Offizier, zuletzt Brigadegeneral
 Günter Pollex (* 1952), deutscher Basketballspieler
 Jochen Pollex (* 1947), deutscher Basketballspieler